Нага ( ) — самоуправляемая зона в области Сикайн Мьянмы, где проживают одноимённая народность нага. Самоуправляемая зона делится на 3 уезда. Создана в 2008 году.

Примечания 

Самоуправляемые зоны Мьянмы
Административное деление Мьянмы